Rhodes (piano), een elektrische piano
Rhodes (Iowa), een plaats in de VS
Rhodes (Joe Gqabi), een plaats in Zuid-Afrika
Rhodes (miniserie), een Amerikaanse mini-serie uit 1996
Rhodes (Moselle), een gemeente in het Franse departement Moselle

Personen met de achternaam Rhodes
Alexandre de Rhodes, een jezuïtische missionaris
Apollonius Rhodes, een klassiek schrijver
Cecil Rhodes, een Britse imperialist
Jennifer Rhodes, een Amerikaanse actrice
Kimmie Rhodes, een Amerikaanse countryzangeres
Nick Rhodes, de toetsenist van Duran Duran

Zie ook
Rhodes is ook de Engelse naam voor het Griekse Rhodos